Welcome to Hell steht für:

 Welcome to Hell (Album),  Debütalbum der britischen Metal-Band Venom (1981)
 Welcome to Hell (Musical), Musical von Peter Lund und Peter Michael von der Nahmer (2018)